Бъфало ) означава бивол и може да се отнася за:

 Градове в САЩ
 Бъфало (Ню Йорк)
 Бъфало (Уайоминг)

 Окръзи в САЩ
 Бъфало (окръг, Небраска)
 Бъфало (окръг, Уисконсин)
 Бъфало (окръг, Южна Дакота)